Цзинь Фэн (, чаще романизируется Chin Feng), настоящее имя Фан Жуй (; род. 1928) — гонконгский и тайваньский киноактёр, популярный в 1950—1970-х годах в фильмах различного жанра на путунхуа. В нескольких фильмах также исполнял обязанности гримёра и ассистента режиссёра.

Краткая биография 
Фан Жуй родился в 1928 году в Чаочжоу (пров. Гуандун) в семье Фан Юаня (Фон Юня), с будущем актёра и главного гримёра кинокомпании Shaw Brothers. Закончил Чунцинский университет. Ещё в пору обучения там стал участвовать в театральных постановках, а также встретил свою будущую жену Шэнь Юнь (, также Сам Вань; род. 1929).

После переезда в конце 1940-х в Гонконг стал участвовать в киносъёмках — сначала эпизодически, а уже в 1955 начал сниматься в более серьёзных ролях, подписав контракт с гонконгской Hsin Hwa Motion Picture Company () и взяв себе сценическое имя Цзинь Фэн.

Когда «Синьхуа» в 1962 году стала сворачивать деятельность в Гонконге и перебралась на Тайвань, присоединился на Shaw Brothers, снимаясь как в популярных в 1960-х фильмах хуанмэй на традиционные сюжеты китайской драмы, так и фильмах с более современным сеттингом. В 1971 году получил спецприз тайбэйского фестиваля Golden Horse за выдающееся исполнительское мастерство в заглавной роли фильма «Немая любовь» (, букв. «Немой и молодая жена»).

В 1970-1980-х годах перешел на более комедийные, а иногда и отрицательные роли, с конца 1970-х перебравшись на Тайвань и постепенно отходя от съемок. Впоследствии, уйдя в отставку, переехал в США (продолжая иногда появляться в передачах, посвящённых гонконгскому кино). Умер в Бостоне в январе 2013 года.

Фильмография

Фильмы 1940—1950-х годов

Фильмы 1960-х годов

Фильмы 1970-х годов

Фильмы 1980—1990-х годов 
{большей частью по данным базы Mtime}

Техническое участие в съёмках 
 1960 — Malayan Affair / My Love in Malaya (, букв. «Страсть в Малайе») — гримёр (помимо экранной роли).
 1982 — Godfather from Canton / Godfather of Canton () — ассистент режиссёра.

Примечания

Ссылки и литература 
 
 Цзинь Фэн на сайте 
 Цзинь Фэн на сайте 
 Цзинь Фэн в Байдупедии
 

Родившиеся в Чаочжоу